
Molekulska formula -{C9H12N2O6}- se može odnositi na:
 Uridin
 Pseudouridin